Groß Breese steht für:
 Groß Breese (Breese), Ortsteil von Breese, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Groß Breese (Trebel), Ortsteil von Trebel, Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen